Ginestra kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Ginestra, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza, 
 Ginestra degli Schiavoni – en arberesjisktbefolkad stad och kommun i provinsen Benevento

Robotskapade Italienförgreningar